Agencja – polska organizacja polityczna istniejąca w latach 1794-1802
 Agencja – program telewizyjny
 instytucja, firma lub jej część, działająca w pewnej dziedzinie
 agencja fotograficzna
 agencja kosmiczna
 agencja modelek
 agencja prasowa
 wyspecjalizowany organ państwowy, podlegający pod ministerstwo
 Agencja Rynku Rolnego
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 Agencja Nieruchomości Rolnych
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 Agencja Ruchu Lotniczego
 Agencja Wywiadu
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
 agencja w marketingu
 agencja reklamowa
 agencja interaktywna
 agencja startupowa
 agencja towarzyska – firma zajmująca się pośrednictwem w wynajmie osób do towarzystwa
 Agencja Interim – francuski serial telewizyjny

Zobacz też 
 
 agencje Unii Europejskiej
 agenda
 organizacje wyspecjalizowane ONZ